Der mexikanische Bundesstaat Guanajuato ist in 46 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt. Diese Verwaltungsbezirke werden aus 8.809 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 176 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften variiert in den letzten Jahren (2000: 8.932; 2010: 8.995).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Panorama sociodemográfico de Guanajuato. Censo de Población y Vivienda 2020 PDF-Datei, (9.075 kB)
 México en Cifras: Guanajuato (10)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Guanajuato (spanisch)

Guanajuato